Нижняя Гусиха — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр Нижнегусихинского сельсовета.

История 
Основано в 1923 году. В 1926 году в выселок Гусиха состоял из 23 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входило в состав Красноярского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района